Лос Видалес има више значења:

 Лос Видалес (Санта Марија дел Росарио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Видалес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Видалес (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику